Мотуну́и () — топоним:
  — населённый пункт в регионе Таранаки, на Северном острове Новой Зеландии.
 Моту-Нуи (исп. Motu Nui) — скалистый островок к югу от острова Пасхи.